Буюклы:

 Буюклы — село (в 1958—1993 — посёлок городского типа) в Смирныховском городском округе Сахалинской области России.
 Буюклы — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Буюклы, Антон Ефимович (1915—1945) — старший сержант, участник советско-японской войны, Герой Советского Союза.